focolaio – sinonimo arcaico di focolare
 focolaio –  in epidemiologia, aumento nel numero di casi rispetto all’interno di una comunità o di una regione ben circoscritta. 
focolaio di Erb –  in cardiologia, punto del corpo umano utilizzato nell'auscultazione del cuore

 focolaio infiammatorio – in medicina, sede di un processo di flogosi

Pagine correlate 
 Dottrina del focolaio